Necromanis (literalmente «pangolín muerto») es un género extinto de pangolín de la superfamilia Manoidea que vivió durante las épocas del Oligoceno al Mioceno en lo que hoy en día es Europa; sus fósiles se han encontrado en Francia. Originalmente fue clasificado en la familia Manidae, pero eventualmente fue removido de dicho grupo a medida que fueron encontrados y estudiados exhaustivamente más fósiles de folidotos que no pertenecen a esa familia (por ejemplo, con el descubrimiento y análisis de Eomanis y Patriomanis). Por ahora, Necromanis es clasificado como un género incertae sedis dentro de la superfamilia de folidotos Manoidea, junto con las familias Manidae y Patriomanidae.

N. quercyi fue situado originalmente en el género Teutomanis por Ameghino en 1905, pero más tarde fue reclasificado en Necromanis. Un húmero fósil atribuido a N. franconica procedente de Quercy, Francia lllevó a los investigadores a reafirmar que Teutomanis quercyi es un taxón distinto de Necromanis.

Taxonomía
 Género: †Necromanis
 †Necromanis franconica (Quenstedt, 1886)
 †Necromanis parva (Koenigswald, 1969)
 †Necromanis quercyi (Filhol, 1893)

Filogenia 
A continuación se muestra un cladograma con la posición filogenética del género Necromanis dentro de la superfamilia Manoidea.

Referencias

Enlaces externos 
 

Pholidota (animal)
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos extintos de Europa
Mirmecófagos